Шавшат (, , ) — город и район провинции Артвин в Черноморском регионе, между городами Артвин и Карс на границе с Грузией на дальнем востоке Турции.

В провинции Артвин расположены руины большой гарнизонной крепости — , местная достопримечательность.

Согласно доклада британского консула в Трапезунде Гиффорду Палгреву, в 1872 г., в Шавшети около 53 села и 12 980 жителей, все они полностью грузины.

История 

В 387 году Шавшат входил в состав марзпанской Иберии (вассала Ирана). В IX веке это было одно из грузинских княжеств в составе нескольких государств, известном как Тао-Кларджети. В состав княжества Шавшети входили сегодняшние области Шавшат,  и  в Турции и Нижний Мачахели в Аджарии (Грузия).

Крепость над городом в основном построена в георгианском стиле и, вероятно, датируется IX веком нашей эры, когда её перестроил Адарнас I из Иберии. Вокруг крепости возведена впечатляющая стена со стратегически расположенными башнями и комнатами, в том числе двумя небольшими часовнями.

Так продолжалось до тех пор, пока крепость не была завоёвана османами в 1547 году.

После русско-турецкой войны (1877—1878 гг.) Шавшат был в числе территорий, переданных России, и был возвращён новой Турецкой Республике в 1921 году. В период с 27 февраля 1921 года по 7 июля 1921 года он был на короткое время ограничен провинцией Ардахан. Жители Шавшата и Имерхеви — грузины и тюркизированные грузины.

В 1983 году крепость была обследована, и через три года были опубликованы точный масштабный план и описание.

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Турции
Артвин (ил)
Тао-Кларджети
Районы Артвина